Departamento de Santa María kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Santa María (kommun i Córdoba), 
 Departamento de Santa María (kommun i Catamarca), 

Robotskapade Argentinaförgreningar